Леритье́ (, настоящее имя Ромен Тома, ; , Нёйи-сюр-Сен — , ) — французский актёр и рисовальщик.

Биография 

Родился в зажиточной семье, работал в банке, но мечтал об актёрской карьере. По легенде, взял псевдоним Леритье (от  — наследник) из часто повторявшихся слов своего отца: «Ведь ты же наследник почтенного семейства!» В 1831 г. дебютировал на сцене парижского Театра Мольера, закрывшегося через несколько месяцев. После этого перешёл в труппу Театра Пале-Рояль, в составе которой выступал в течение , исполняя преимущественно комические роли, особенно в водевилях Эжена Лабиша. В 1882 году вышел на пенсию.

Помимо актёрской карьеры Леритье известен как автор многочисленных рисованных шаржей на актёров и драматургов.

Ссылки 

Выпускники лицея Кондорсе
Актёры Франции
Художники Франции XIX века